Hesperus oder Hesperos steht für:

 Hesperos, Figur der griechischen Mythologie und Venus als Abendstern
 Hesperus (La Plata County), Ort in Colorado, Vereinigte Staaten
 Hesperus (Jahrbuch), herausgegeben von Hugo von Hofmannsthal, Rudolf Borchardt und Rudolf Alexander Schröder (1909)
 Hesperus-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika
 Hesperus-Werke, Hersteller von Schweißgeräten und vom J-Rad
 Hesperos-Verlag, deutscher Verlag
 Hesperus oder 45 Hundposttage, Roman von Jean Paul (1795)

Hesperus ist der akademische Beiname folgender Personen:
 Hesperus I.: Johann Daniel Major (1634–1693), deutscher Universalgelehrter
 Hesperus II.: Karl Friedrich Hundertmark (1715–1762), deutscher Mediziner
 Hesperus III.: Adam Afzelius (Botaniker) (1750–1837), schwedischer Botaniker

Siehe auch:
 Hesperis